|-
| 123001 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123002 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123003 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123004 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123005 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123006 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123007 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123008 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123009 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123010 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123011 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123012 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123013 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123014 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123015 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123016 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123017 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123018 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123019 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123020 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123021 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123022 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123023 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123024 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123025 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123026 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123027 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123028 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123029 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123030 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123031 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123032 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123033 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123034 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123035 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123036 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123037 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123038 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123039 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123040 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123041 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123042 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123043 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123044 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123045 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123046 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123047 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123048 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123049 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123050 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123051 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123052 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123053 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123054 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123055 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123056 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123057 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123058 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123059 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123060 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123061 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123062 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123063 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123064 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123065 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123066 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123067 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123068 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123069 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123070 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123071 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123072 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123073 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123074 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123075 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123076 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123077 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123078 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123079 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123080 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123081 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123082 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123083 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123084 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123085 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123086 - || || 28 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 123087 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123088 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123089 - || || 30 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123090 - || || 30 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123091 - || || 27 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123092 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123093 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123094 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123095 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123096 - || || 25 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123097 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123098 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123099 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123100 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
3